

Ойконіми 
 Кохан — село у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Прізвище 
 Кохан Алексіс (* 1953) — канадсько-українська співачка і продюсер.
 Кохан Андрій — соліст гурту «Біла Вежа».
 Кохан Віктор Миколайович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Кохан Григорій Романович (1931-2014) — відомий кінорежисер.
 Кохан Кузьма Федорович (1913—2007) — український живописець.
 Кохан Михайло Сергійович ( 2001) — український легкоатлет, метальник молота.
 Кохан Олег Михайлович ( 1976) — український кінопродюсер, засновник і генеральний продюсер кінокомпанії «Sota Cinema Group».
 Кохан Тимофій Григорович (* 1965) — заслужений діяч мистецтв, державний службовець.

Примітки 

Українські прізвища